Laurent kan som auktorsförkortning betyda:

 Raymond Ferdinand Laurent
 Émile Laurent

Robotskapade auktorsförkortningar